Forno ima više značenja:
 Forno (Bolonja)
 Forno (Latina)
 Forno (Masa-Karara)
 Forno (Mesina)
 Forno (Pjačenca)
 Forno (Torino)
 Forno (Trento)
 Forno (Verbano-Kuzio-Osola)